Barnsdall bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Barnsdall (Louisiana)
 Barnsdall (Oklahoma)